Raimundo, princ della Torre e Tasso, 2. vévoda z Castel Duino (16. března 1907 hrad Duino – 17. března 1986 tamtéž) byl italský šlechtic česko-rakouského původu z rodu Thurn-Taxisů a vévoda z Castel Duino.

Vévoda z Castel Duino 

Narodil se jako syn Alexandra Karla z Thurn-Taxisu, 1. vévody z Castel Duino a jeho manželky princezny Marie z Ligne. Jeho otec původem z Čech (Mcely) byl naturalizován v Itálii v roce 1923 s titulem princ della Torre e Tasso a byl mu také udělen titul vévody z Castel Duino. Raimundo se stal druhým vévodou z Castel Duino po smrti svého otce 11. března 1937.

Manželství a potomci 
Dne 28. listopadu 1949 se v Aténách oženil s princeznou Evženií Řeckou a Dánskou. Manželé měli jednoho syna, který se po Raimundovi stal 3. vévodou z Castel Duino:

 Karel Alexandr, 3. vévoda z Castel Duino (* 1952)
Manželé Raiund a Evženie se rozvedli 11. května 1965.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Šlechtický titul

Muži
Narození v roce 1907
Úmrtí v roce 1986
Italští římští katolíci
Thurn-Taxisové